Tamai bezeichnet:
 ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Fukushima: Tamai (Fukushima) (aufgegangen in Ōtama (Fukushima))
 ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Saitama: Tamai (Saitama) (eingemeindet nach Kumagaya)
 ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Okayama: Tamai (Okayama) (eingemeindet nach Okayama)

 bezeichnet in der englischen Literatur den Ort der Schlacht von Tamanieh

Tamai ist der Familienname folgender Personen:
 Tamai Asaiki (1902–1964), japanischer Offizier
 Tamai Katsunori (1907–1960), japanischer Schriftsteller
 Tamai Kisaku (1866–1906), japanischer Journalist und Abenteurer
 Kenji Tamai (* 1971), japanischer Musiker
 Misao Tamai (1903–1978), japanischer Fußballspieler
 Rikuto Tamai (* 2006), japanischer Wasserspringer